Molekulska formula -{C7H11NO2}- se može odnositi na:

 Etosuksimid
 Arekajidin
 Hipoglicin